Мамед Гасан оглы Аскеров (; 25 декабря 1918 года, Нахичеванский уезд — 27 июля 1988 года, Баку) — советский азербайджанский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился 25 декабря 1918 года в селе Яйджи Нахичеванского уезда Эриванской губернии (ныне Джульфинский район Нахичеванской АР Азербайджана).

Окончил семилетнюю среднюю школу в Джульфе в 1932 году. В 1936 году окончил Нахичеванский сельскохозяйственный техникум. В 1942 с отличием оканчивает агрономический факультет Азербайджанского Сельскохозяйственного Института.

Начал трудовую деятельность в 1942 году заведующим в Кусарском районном отделе сельского хозяйства. С 1943 главный агроном в Лачинском районном отделе сельского хозяйства. В конце 1943 года назначен главным агрономом в Товузском районном МТС. С 1944 по 1948 год директор Джебраилского районного МТС. С 1948 по 1954 год директор Бардинского городского МТС, а с 1954 по 1958 председатель исполкома Бардинского районного Совета.

В 1959 году первый заместитель Председателя Советам Министров Нахичеванской АССР. С 1959 по 1964 год Председатель Совета Министров Нахичеванской АССР. С 1964 года заведующий Агдашским сельскохозяйственным производственным управлением. В 1965 году Аскеров назначен первым секретарем Агджабединского райкома партии. С 1968 года заместитель министра тяжелой промышленности Азербайджанской ССР. В 1970 назначен первым секретарем Шамхорского райкома партии. С 1977 по 1985 год министр сельскохозяйственной промышленности Азербайджанской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1973 года за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, картофеля, сахарной свеклы и других продуктов земледелия в 1973 году, Аскерову Мамеду Гасан оглы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXII, XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР с 4 по 11 созыв. С 1960 по 1986 член ЦК КП Азербайджана.

Скончался 27 июля 1988 года в городе Баку.

Литература 
 

Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 11-го созыва
Члены ЦК КП Азербайджана
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Первые секретари Агджабединского райкома КП Азербайджана
Председатели районных исполкомов Азербайджанской ССР
Главы правительства Нахичеванской АССР
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва